Aardrijkskunde

Plaats in België
 Biron (Luxemburg), plaats in de gemeente Érezée in de Belgische provincie Luxemburg
 Biron (Namen), gehucht van de stad Ciney in de Belgische provincie Namen

Plaats in Frankrijk
 Biron (Charente-Maritime), plaats in het Franse departement Charente-Maritime
 Biron (Dordogne), plaats in het Franse departement Dordogne
 Biron (Pyrénées-Atlantiques), plaats in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques

Plaats in de Verenigde Staten
 Biron (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Personen met de achternaam Biron
 Emmanuel Biron, Frans atleet
 Ernst Johann Biron, hertog van Koerland en Semgallen
 Peter Biron, hertog van Koerland en Semgallen

Andere
 Station Biron, voormalige spoorweghalte in het Belgisch-Luxemburgse plaatsje Biron